Huawei P30 Pro — смартфон китайской компании Huawei, флагман серии P30. По версии EISA Huawei P30 Pro лучший смартфон 2019 года.

Технические характеристики  

 Материалы корпуса: металл (алюминий), стекло
 Операционная система: Android 9.0 Pie, EMUI 9.1
 Сети: GSM, HSDPA, LTE, HSPA, 2 nano-SIM
 Экран: OLED, диагональ 6,47", разрешение 2340х1080 точки, ppi 398, 19,5:9
 Платформа: Kirin 980 (7 нм)
 Процессор: восьмиядерный, 2 х 2.6 ГГц (Cortex-A76) и 2 х 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 х 1,8 ГГц (Cortex-A55)
 Графика: Mali-G76 MP10
 Оперативная память: 8 ГБ
 Память для хранения данных: 256/512 ГБ
 Слот под карту памяти: есть
 Основная камера: 40 МП f/1.6 (автофокус) + 8 МП f/3.4 (5х оптический зум, автофокус) + 20 МП f/2.2 (автофокус) + TOF, AIS, LED вспышка, HDR, ночная съемка
 Фронтальная камера: 32 МП, f/2.0, 0.8 µm
 Интерфейсы: Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB 3.1 Type-C 1.0
 Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidoo
 Дополнительно: сканер отпечатка, датчик освещённости, датчик приближения, цифровой компас, гироскоп, акселерометр
 Батарея: 4200 мАч (воспроизведение HD-видео до 15 часов), быстрая беспроводная зарядка
 Габариты: 158 x 73.4 x 8,4 мм
 Вес: 192 г

Камера  
Ресурс DxOMark оценил основной модуль P30 Pro в 116 баллов, селфи-камера набрала 89 баллов. По общему количеству баллов P30 Pro занял в рейтинге ресурса пятое место, уступив Huawei Mate 30 Pro (1-е место), Xiaomi Mi CC9 Pro Premium (2-е место), Samsung Galaxy Note 10+ 5G (3-е место) и Samsung Galaxy Note 10+ (4-е место).

Основной модуль состоит из четырех камер, оптика в которых сделана компанией Leica.

Защита  
Модель прошла сертификацию IP68 по международному стандарту IEC 60529. Huawei P30 Pro пыленепроницаем и устойчив к воздействию воды, однако, гарантия производителя на повреждения после погружения в воду не распространяется.

Пользовательский краш-тесты показали, что царапины на экране Huawei P30 Pro появляются только после воздействия резцом шестого уровня из десяти по шкале Мосса.

Продажи  
26 марта 2019 года Huawei P30 Pro был представлен официально в Париже. 3 апреля 2019 года открылся предзаказ в России, а продажи начались 13 апреля. Цена на P30 Pro в комплектации 8/256 ГБ составляла 69 990 рублей.

В начале октября стоимость на P30 Pro в фирменном магазине Huawei Mall была снижена до 880$, после этого в России цена опустилась до отметки 45 490 рублей.

В начале сентября на выставке IFA 2019 компания Huawei сообщила о том, что будет выпущена новая версия Huawei P30 Pro. Обновленный вариант будет работать на оболочке EMUI10. По словам компании, в программное обеспечение будут добавлены новые функции для фото и видео съемки. Модель будет выпускаться в двух цветах: "лавандовый" и "мистически синий".

19 сентября во время пресс-конференции представитель компании сообщил о том, что с момента выпуска было продано более 17 миллионов Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Это минимум на 53% больше по сравнению с серией P20.

Примечания

Ссылки  

 
 
  

Смартфоны на Android 
Смартфоны Huawei 
Появились в 2019 году в Китае